Being Human bezeichnet:

 den Originaltitel eines britischen Filmes, siehe Wer hat meine Familie geklaut?
 eine britische Fernsehserie, siehe Being Human (britische Fernsehserie)
 eine US-Remake der britischen Fernsehserie, siehe Being Human (US-amerikanische Fernsehserie)